Bilazer ist der Familienname folgender Personen:
 Hayrullah Bilazer (* 1995), türkischer Fußballspieler
 Muzaffer Bilazer (* 1977), türkischer Fußballspieler und -trainer